«Уральский рабочий»:

 «Уральский рабочий» — ежедневная областная газета в Свердловской области, издающаяся с 1907 года.
 «Уральский рабочий» — издательство (издательско-полиграфическое предприятие) в г. Екатеринбурге (Свердловске), образованное в 1926 году.
 «Уральский рабочий» — медиа-холдинг в Екатеринбурге, существующий с 1999 года и издающий ежедневные газеты «Вечерний Екатеринбург» и «Уральский рабочий».